Гэньхэ — городской уезд в городском округе Хулун-Буир, автономный район Внутренняя Монголия, КНР
 Гэньхэ (река) — река в автономном районе Внутренняя Монголия КНР, правый приток Аргуни